Skelton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Skelton Township (Indiana)
 Skelton Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Skeleton Township